El nombre Ness puede hacer referencia a:

Personas 
Helge Ness, botánico noruego que usa la abreviatura Ness.

Personajes 
Ness, personaje ficticio del videojuego: EarthBound de Nintendo.

Lugares 
Lago Ness, lago escocés.
Ness City (Kansas), ciudad de Kansas, Estados Unidos.